Шамва () — один из семи районов провинции Центральный Машоналенд в Зимбабве. Административный центр района — город Шамва.

Расположен на высоте 953 метра над уровнем моря в 60 км к северо-западу от столицы государства Хараре.

Население составляет 98 977 человек. 

В районе находится один из самых богатых золотых приисков Зимбабве, так называемая золотая жила Шамва.

Ссылки 
 Shamva District
Районы Зимбабве